Ohe kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Otava (vattendrag), Södra Böhmen,

Tyskland 

 Ohe (Sagter Ems) – vattendrag övergår i Leda, Niedersachsen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar